Stare Miasto (deutsch: Altstadt) steht für folgende geographischen Objekte in Polen:

 Stare Miasto (Krakau), Stadtbezirk von Krakau, Woiwodschaft Kleinpolen
 Stare Miasto (Biała), Dorf im Powiat Prudnicki, Woiwodschaft Oppeln, bis 1945: Altstadt, Kreis Neustadt, Oberschlesien
 Stare Miasto (Dąbrówno), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Altstadt, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Stare Miasto (Powiat Koniński), Dorf im Powiat Koniński, Woiwodschaft Großpolen
 Stare Miasto (Stary Dzierzgoń), Dorf im Powiat Sztumski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Altstadt, Kreis Mohrungen, Ostpreußen
 Gmina Stare Miasto, Landgemeinde im Powiat Koniński, Woiwodschaft Großpolen
 Wrocław-Stare Miasto (Stadtbezirk), Stadtbezirk von Breslau, Woiwodschaft Niederschlesien